Black Hand (engl.: „Schwarze Hand“) bezeichnet:

 Black Hand, Originaltitel des amerikanischen Spielfilms Blutrache in New York von Richard Thorpe aus dem Jahr 1950
 eine spezielle Ausführungsform der Erpressung; siehe Black Hand (Erpressung)
 die Black Hand Gang, Erpresserbande in New York City um die 1900er Jahrhundertwende

Siehe auch:
 Schwarze Hand, serbische Offiziers-Vereinigung mit Geheimdienstcharakter
 Mano Negra, französische Band
 La Mano Negra, andalusische Geheimorganisation